Die 25. Badminton-Weltmeisterschaften fanden vom 9. bis zum 25. August 2019 in der St. Jakobshalle in Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Setzliste 
  Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
  Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
  Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Halbfinale)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Finale)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
  Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (3. Runde)
  Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
  Marcus Ellis / Lauren Smith (3. Runde)
  Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
  Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (3. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (3. Runde)
  Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)
  He Jiting / Du Yue (2. Runde)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (3. Runde)
  Nipitphon Puangpuapech / Savitree Amitrapai (3. Runde)
  Lu Kai / Chen Lu (3. Runde)

Resultate

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Offizielle Webseite
BWF Webseite

2019
Weltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019